Бураково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Бураково — деревня, Борковичский сельсовет Верхнедвинского района Витебской области.
 Бураково — деревня, Добромыслинский сельсовет Лиозненского района Витебской области.

Россия 
 Бураково — деревня в Плесецком районе (Муниципальное образование «Федовское») Архангельской области.
 Бураково — деревня в Камешковском районе Владимирской области.
 Бураково — деревня в Кирилловском районе Вологодской области.
 Бураково — деревня в Никольском районе Вологодской области.
 Бураково — деревня в Шекснинском районе Вологодской области.
 Бураково — деревня в Родниковском районе Ивановской области.
 Бураково — деревня в Тейковском районе Ивановской области.
 Бураково — деревня в Малоярославецком районе Калужской области.
 Бураково — деревня в Пудожском районе Карелии.
 Бураково — деревня в Кологривском районе Костромской области.
 Бураково — деревня в Демянском районе Новгородской области.
 Бураково — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Бураково — село в Спасском районе Татарстана.
 Бураково — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Бураково — деревня в Ясногорском районе Тульской области.